Мисља има више значења:

 Мисља (Дамбовица), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Мисља (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији